Steinfarn steht für:

 Gewöhnlicher Tüpfelfarn
 Nordischer Streifenfarn
 Braunstieliger Streifenfarn
 Milzfarn